|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2016 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 februari 2016 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de veertiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Lucie Šafářová was het zevende reekshoofd. Zij verloor meteen haar openingspartij (in de tweede ronde, wegens een bye voor de eerste ronde).

Ook de als eerste geplaatste Angelique Kerber werd uitgeschakeld in de tweede ronde, haar openings­partij.

Het achtste reekshoofd, Carla Suárez Navarro uit Spanje, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Letse Jeļena Ostapenko in drie sets. Suárez Navarro wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens had zich met succes door het kwalificatietoernooi geslagen, maar sneuvelde in de eerste ronde van het hoofdtoernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Raquel Kops-Jones (nu spelend onder haar gehuwde naam Raquel Atawo) en Abigail Spears waren als zevende geplaatst. Zij bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitge­schakeld door Gabriela Dabrowski en María José Martínez Sánchez.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis en Sania Mirza (bijgenaamd Santina), bereikte de kwart­finale. Daarin verloren zij van Darja Kasatkina en Jelena Vesnina. Hiermee kwam een einde aan Santina's ononderbroken reeks van 41 gewonnen dubbelspelpartijen die begon op het US Open 2015.

De als vierde geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sara Errani en Carla Suárez Navarro in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Doha 2016
Doha